Djamel Belmadi – allenatore di calcio ed ex calciatore algerino
 Yasmine Belmadi – attore francese di origine algerina